

Osoby 
 Adam Carson – perkusista i jeden z założycieli zespołu AFI
 Bud Carson – zawodnik i trener futbolu amerykańskiego
 Carson McCullers – amerykańska pisarka
 Ciarán Carson – (ur. w 1948) czołowy poeta irlandzki, prozaik, muzyk
 Crystal Carson – amerykańska aktorka
 Dan Carson – ewangeliczny biblista, kaznodzieja
 Edward Carson – brytyjski prawnik i polityk
 Hannah Carson – amerykańska lekkoatletka 
 Jimmy Carson – amerykański hokeista
 Johnny Carson – amerykański aktor komediowy
 Kit Carson – amerykański podróżnik
 Lisa Nicole Carson – amerykańska aktorka
 Rachel Carson – amerykański biolog
 Scott Carson (ur. w 1985) – angielski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w West Bromwich Albion
 Sofia Carson (ur. w 1993) – amerykańska piosenkarka, aktorka i autorka tekstów 
 Terrence C. Carson – amerykański aktor filmowy i telewizyjny

Lokalizacje

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Carson – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Carson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Carson – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Carson – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skamania
 Carson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Carson (ang. Carson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Carson (ang. Carson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Carson (ang. Carson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Carson (ang. Carson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Carson (ang. Carson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Carson (ang. Carson County) – w stanie Teksas

Pozostałe 
 (6572) Carson – planetoida z pasa głównego asteroid

Pozostałe 
 Carson? – minialbum anarcho-punkowego zespołu Oi Polloi ze Szkocji
 Ken Carson – lalka z zestawu Barbie wyprodukowana przez amerykańską firmę Mattel
 Charles Carson – kamerdyner, bohater filmu i serialu Downton Abbey, grany przez Jima Cartera

Zobacz też 
 Carson City (ujednoznacznienie)